HGF steht für:
 Häufig gestellte Fragen, üblicher mit der englischen Variante FAQ für Frequently Asked Questions
 Hanauer Gummischuhfabrik
 Hauptgeschäftsführer, die oberste hauptamtliche Leitungsperson einer Körperschaft
 Heliozentrisches Gravitationsfeld
 Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands
 Hematopoetic Growth Factor, Gruppe von blutbildenden Wachstumsfaktoren; erhöhen die Teilungsrate der Stammzellen im Knochenmark
 Hepatocyte Growth Factor, Leberzellen-Wachstumsfaktor; maßgeblicher Wachstumsfaktor für Embryonalentwicklung von Säugetieren
 Human Growth Factor
 Hardenberg-Gymnasium in Fürth
 Herder-Gymnasium Forchheim
 Heiligengeistfeld in Hamburg

HgF steht für:
 HgF4 (Quecksilberfluorid), siehe Liste der Oxidationsstufen der chemischen Elemente

Abkürzung